Le nom de Laf(f)aille est celui de plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Bernard Laffaille (1900-1955), ingénieur français
 Chris Laffaille (? - ), journaliste français
 Gabriel Laffaille (1778-1838), général français
 Gilbert Laffaille (1947- ) chanteur français
 Jean-Christophe Lafaille (1965-2006), alpiniste français
 Roland Adolphe Laffaille (1899-1974), Général de brigade français.